Бага:

Топоним 
 Бага — поселок в индийском штате Гоа, один из центров туристической и клубной жизни штата.
 Бага — город в нигерийском штате Борно.
 Бага — город и муниципалитет в Испании.
 Бага — прежнее название села Новобобровское в Балаклавском районе Севастополя.
 Бага — река в Крыму.
 Бага— средневековое укрепление в горном Крыму.

Персоналии 
 Бага — царь Мавретании в III веке до н. э.
 Бага, Алексей Анатольевич (род. 1981) — белорусский футболист и тренер.
 Бага, Дмитрий Анатольевич (род. 1990) — белорусский футболист.
 Бага, Жюль (род. 1987) — камерунский футболист.

Этноним 
 Бага — народ в Африке.

Прочее 
 Бага — португальский сорт винограда.
 Бага — болезнь риса в Закавказье

Примечания